

Группа А

Главный тренер: Алан Допчи

Главный тренер: Нелу Станчу

Главный тренер: Евгений Рывкин

Группа B

Главный тренер: Марсел Лоосвелд

Главный тренер: Жоржи Брас

Главный тренер: Сергей Скорович

Группа С

Главный тренер: Алесиу да Силва

Главный тренер: Роберто Меничелли

Главный тренер: Андрей Добовичник

Группа D

Главный тренер: Хосе Венансио Лопес

Главный тренер: Мато Станкович

Главный тренер: Томаш Нойманн

Ссылки 
 Состав сборной Украины
 Состав сборной России

Чемпионаты Европы по мини-футболу